El Yoseikan és un estil d'aikido.

Va ser creat pel mestre Minoru Mochizuki (1907-2003), alumne dels mestres Jigoro Kano i Morihei Ueshiba abans de la Segona Guerra Mundial.

Després de la seva mort, el seu fill Hiroo Mochizuki va evolucionar cap al Yoseikan Budo.

Referències

Enllaços externs 
 IMAF Europe, federació d'arts marcials on es troba englobat l'Aikijujutsu Yoseikan a Europa
 Aikijujutsu Yoseikan del mestra Jan Janssens, alumne de Minoru Mochizuki
 Tadaima Dojo , del mestra José Miranda
 Nihon Kobudo Aragón , grup d'estudi de Aikijujutsu Yoseikan a Aragó
 Pàgina del mestra Hiroo Mochizuki  en francés
 Yoseikan in Asia en anglès
 International Yoseikan Budo Federation en francès i anglès
 Seifukai, anterior Yoseikan Dojo a Shizuoka, Japó

Aikido